Peder (Eslováquia)
Peder Horrebow
Peder Kolstad
Peder Severin Krøyer
Peder Oluf Pedersen
Jan Peder Syse
Søren Peder Lauritz Sørensen

Desambiguação